Panh peut désigner :

Patronyme 

 Rithy Panh (1964-), un cinéaste franco-cambodgien.

Divers 
 PANH est une compagnie aérienne russe.